Joan Massanet i Juli (Armentera, 1899 - L'Escala, 1969), pintor empordanès
 Joan Massanet i Ochando (Muro, 1831 - 1901), polític mallorquí